Palera puede también referirse a:
 El nombre común de la planta Ornithogalum pyrenaicum.
 El nombre común de la planta Salix alba.
 El nombre común de la planta Salix atrocinerea.
 El nombre común de la planta Salix fragilis.
 El nombre común de la planta Salix pedicellata.
 Diversas plantas del género Opuntia''', en especial Opuntia maxima''.